Ва́льтер Шле́гер (; 19 сентября 1929, Прага, Чехословакия — 3 декабря 1999) — австрийский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за венский клуб «Аустрия», с которым выиграл четыре чемпионских титула.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1949 году выступлениями за клуб «Винер Шпорт-Клуб», в котором провел два сезона, приняв участие в 46 матчах чемпионата.

В 1951 году перешёл в клуб «Аустрия» (Вена), за которую отыграл 13 сезонов. Большинство времени, проведенного в составе венской «Аустрии», был основным игроком атакующей звена команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за эту команду в 1964 году.

Умер 3 декабря 1999 года на 71-м году жизни.

Выступление за сборную 

В ноябре 1951 года дебютировал за сборную Австрии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 12 лет, провел в форме главной команды страны лишь 22 матча, забив 1 гол.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1954 в Швейцарии, на котором сборная завоевала бронзовые награды и чемпионата мира 1958 в Швеции.

Достижения 
 Чемпион Австрии: 1953, 1961, 1962, 1963.
 Обладатель Кубка Австрии: 1960, 1962, 1963.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Austria Wien archive 
 Статистика на сайте national-football-teams.com 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»